Sopranesi – abitanti di Petralia Soprana
Sopranesi – abitanti di Soprana